La  peut désigner :
 Marine
 la , dans la Royal Navy ;
 la , dans la Royal Navy ;
 la , dans la Royal Navy ;
 la I. Geschwader, de la flotte de haute mer de la Marine impériale allemande.
 Forces aériennes
 la , dans l'Armée de l'air française ;
 le Squadron  dans la Royal Air Force ;
 le Squadron No. 1 dans la Force aérienne royale australienne ;
 la  de la Composante air belge.